Зузана Штрицова (урожд. Грегорова; , род. 18 сентября 1985) — словацкая шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Чемпионка Словакии 2004 и 2005 гг.

Победительница юниорских чемпионатов Словакии 1997, 1999, 2000 и 2003 гг. (в разных возрастных категориях).

В составе сборной Словакии участница шахматной олимпиады 2008 г., всемирных интеллектуальных игр 2008 г.,  2006 г., командного чемпионата Европы среди юниоров до 18 лет 2001 г.

Многократная участница юниорских чемпионатов мира и Европы в разных возрастных категориях.

После 2008 г. выступает только во внутренних командных соревнованиях.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии З. Штрицовой в базе Chessgames
 Выступления на шахматных олимпиадах
 Выступления на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления в командных чемпионатах Европы среди девушек до 18 лет
 Выступления в кубках Митропы
 Выступления в командных чемпионатах Словакии

Шахматисты Словакии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участницы шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ среди женщин